Jadowniki est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Jadowniki, village de la voïvodie de Petite-Pologne.
 Jadowniki, village de la voïvodie de Sainte-Croix.